Koos, une ile allemande
 Koos Moerenhout, coureur cycliste néerlandais
 Koos de la Rey, homme politique et général
 Koos Maasdijk, ancien champion d'aviron des Pays-Bas

Patronyme 
 Torin Koos, fondeur américain spécialisé dans le sprint
 Victor Koos (1864-1925), peintre français